Александър Попнастев Гьошев  (), известен като Алексо, Лечо или Леко Церовски или Никола, е български революционер, войвода на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Лечо Настев е роден през 1879 година е в леринското село Церово, тогава в Османската империя, днес Клиди, Гърция. Брат е на Стефан Настев и Никола Настев. Завършва V клас в Битолската българска гимназия и от 1899 до 1900 година е учител в костурското село Апоскеп. Влиза във Вътрешната македоно-одринска революционна организация и от лятото на 1900 година е нелегален четник при Коте Христов и Спиро Преспанчето, Марко Лерински и секретар на Йордан Пиперката. Делегат е на Смилевския конгрес на Битолски революционен окръг.

Участва в Илинденско-Преображенското въстание като войвода на четата на загиналия Марко Лерински. Избран е за ръководител на пункта „Каймак-Чалан-Нидже“ като помощници са му Дядо Ичо и Дачо Георгиев, Тане Стойчев и Алексо Джорлев.

Участва в сраженията при Търсие, Буф, Горно Неволяни, Баница, Екши Су, Горничево и превземането на Невеска. За кратко се прехвърля в Мариово при Никола Русински. Загива заедно с Дине Ташеминов в края на въстанието на 23 септември в сражение в Попадийската планина.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Възпитаници на Битолската българска класическа гимназия
Родени в Церово